Подводное плавание — многозначный термин, употребляющийся в следующих значениях:
 Подводное плавание — способ передвижения под водой. Различают:
 фридайвинг — погружение и плавание на задержке дыхания;
 дайвинг — погружение с помощью специального снаряжения (погружение и плавание с аквалангом)
 Подводное плавание (вид спорта) — вид (группа видов) подводного спорта. Согласно Всероссийскому реестру видов спорта 2003 года — различают подводное плавание на 100 метров, 400 метров и 800 метров
 Подводное плавание (дисциплина) — специальность (группа специальностей) в военно-морских учебных заведениях, обучающая плаванию на подводных аппаратах (подводных лодках).

См. также 
 Плавание (значения)